Zils ist der Familienname folgender Personen:

 Diethard Zils (* 1935), deutscher Dominikaner-Priester und Autor
 Paul Zils (1915–1979), deutscher Dokumentarfilmer
 Ralf Zils (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Zils (1887–1943), deutscher Redakteur und Schriftsteller